Jang Hyuk puede referirse a las siguientes personas:

 Jang Hyuk (actor) (1976-), actor surcoreano;
 Jang Hyuk (taekwondo), practicante de taekwondo surcoreano.